В Івано-Франківську нараховується 5 пам'яток архітектури національного значення, та 529 місцевого значення,що  внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області
карта пам'яток міста Івано-Франківськ

Архітектура Івано-Франківська
Списки:Івано-Франківськ
Івано-Франківськ